Charles Aubrey Smith, Amerikaans acteur
 Charles Kingsford Smith, Australisch luchtvaartpionier
 Charles Martin Smith, Amerikaans acteur, scenarioschrijver en regisseur
 Charles Sydney Smith, Brits waterpoloër
 Charles W. Smith, Amerikaans componist, muziekpedagoog en fluitist